Sturgess puede referirse a:
 (Dorothy Anna) "Sydney" Sturgess
 Eric (William) Sturgess
 (James) "Jim" (Anthony) Sturgess